

Persone
 Ariane Nel – velocista sudafricana
 Christof Nel – direttore teatrale tedesco
 Fred Nel – politico sudafricano
 Gert Cornelius Nel – botanico sudafricano
 Gert Vlok Nel – poeta sudafricano
 Grant Nel – tuffatore australiano
 Philip J. Nel – rugbista a 15 sudafricano
 Riana Nel – cantautrice namibiana naturalizzata sudafricana
 Vita Nel – giocatrice di beach volley sudafricana
 Wenda Nel – ostacolista sudafricana
 Willem Petrus Nel – rugbista a 15 sudafricano

Altro
 Gasdotto Nel (Nordeuropäische Erdgasleitung) – gasdotto tedesco
 Nel ASA – azienda energetica norvegese
 New England League – lega del baseball statunitense
Nel - spettacolo teatrale di Alessandro Bergonzoni